Jinping Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinping Xian (härad i Kina), Guizhou, 
 Jinping Miaozu Yaozu Daizu Zizhixian, härad, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar